Washington Football Team, in de National Football League (American football)
 Wet op het financieel toezicht, een Nederlandse wet
 Woordenboek der Friese Taal